Dąbrowno (Lubusz)
 Dąbrowno (Silezië)

Zie ook: 
 Dąbrówno (doorverwijspagina)